Момджян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Момджян, Александра Васильевна (род. 1949) — депутат Государственной Думы РФ 1-го созыва.
 Момджян, Карен Хачикович (род. 1948) — российский философ, специалист по социальной философии и философии истории, заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова.
 Момджян, Хачик Нишанович (1909—1996) — советский и российский философ, специалист по истории философии и социальной философии, лауреат премии имени Г. В. Плеханова.